Campionesi – abitanti di Campione d'Italia
Campionesi – abitanti di Campione del Garda